40-я гвардейская танковая Чертковская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова, Богдана Хмельницкого и Красной Звезды бригада — танковая бригада Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

Сокращённое наименование — 40 гв. тбр.

История 

Свою историю ведёт от сформированной в Московской области в октябре 1941 22-й танковой бригады.

За проявленные личным составом в боях с немецко-фашистскими захватчиками героизм, отвагу, стойкость, организованность, высокое воинское мастерство и дисциплину Приказом НКО № 306 от 23.10.1943 преобразована в 40-ю гвардейскую танковую бригаду (23 октября 1943 года).
В этот же день (23 октября 1943 года) награждена орденом Красного Знамени.

В Проскуровско-Черновицкой наступательной операции отличилась в боях при освобождении 23 марта г. Чертков (Чортков) и удостоена почётного наименования «Чертковская» (3 апреля 1944 года).

За умелые действия, способствовавшие другим соединениям 11-го гвардейского танкового корпуса и 24-й стрелковой дивизии в овладении 29 марта г. Черновицы (Черновцы), награждена орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени (8 апреля 1944 года).

Высокое воинское мастерство и отвагу воины бригады показали при разгроме противника в предгорьях Карпат и выходе на советско-румынскую государственную границу, за что она награждена орденом Красной Звезды (18 апреля 1944 года).

В последующем успешно вела бои в Львовско-Сандомирской, Варшавско-Познанской и Восточно-Померанской наступательных операциях.

За боевые отличия при вступлении советских войск в провинцию Бранденбург награждена орденом Суворова 2-й степени (5 апреля 1945 года).

26 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при прорыве обороны немцев восточнее города Штаргард и овладении городами Бервальде, Темпельбург, Фалькенбург, Драмбург, Вангерин, Лабес, Фрайенвальде, Шифельбайн, Регенвальде, Керлин и проявленные при этом доблесть и мужество награждена орденом Ленина .

В апреле—мае участвовала в Берлинской наступательной операции. В боях за Берлин особенно успешно действовали штурмовые группы, созданные в бригаде.

Согласно приказу НКО № 0013 от 10 июня 1945 г. бригада переформирована в 40-й гвардейский танковый полк .

Состав 
 Управление бригады (штат № 010/500)
 1-й отд. танковый батальон (штат № 010/501)
 2-й отд. танковый батальон (штат № 010/501)
 3-й отд. танковый батальон (штат № 010/501)
 Моторизованный батальон автоматчиков (штат № 010/502)
 Зенитно-пулемётная рота (штат № 010/503)
 Рота управления (штат № 010/504)
 Рота технического обеспечения (штат № 010/505)
 Медсанвзвод (штат № 010/506)

Подчинение 
Периоды вхождения в состав Действующей армии:
 с 30.11.1943 по 06.09.1944
 с 22.11.1944 по 09.05.1945
 входила в состав 11-го гвардейского танкового корпуса, бывший 6-й танковый корпус (генерал-майор Гетман Андрей Лаврентьевич) 1-й танковой армии (генерал-лейтенант Катуков Михаил Ефимович).

Командование бригады

Командиры бригады 
 23.10.1943 — 22.03.1944 Веденичев, Нил Григорьевич, полковник
 22.03.1944 — 31.07.1944 Кошелев, Иван Андреевич, подполковник
 31.07.1944 — 25.08.1944 Готовский, Карл Фёдорович, полковник
 25.08.1944 — 22.09.1944 Смирнов, Михаил Александрович, подполковник
 22.09.1944 — 25.09.1944 Гаев, Виталий Сергеевич, полковник
 25.09.1944 — 10.06.1945 Смирнов Михаил Александрович, подполковник

Заместитель командира бригады по строевой части 
 Ленский Владимир Еремеевич, гв. полковник (убит 04.03.1945 — ОБД)

Начальники штаба бригады 
 31.10.1943 — 09.10.1944 Самарин Андрей Васильевич, подполковник
 09.10.1944 — 10.06.1945 Назаренко Николай Николаевич, подполковник

Начальник политотдела, заместитель командира по политической части 
 23.10.1943 — 16.07.1945 Рябцев Тимофей Емельянович, подполковник

Отличившиеся воины 
  Власов, Андрей Яковлевич, гвардии капитан, командир танковой роты.
  Захаров, Иван Константинович, гвардии старший лейтенант, командир 1-го танкового батальона.
  Иванов, Борис Петрович, гвардии майор, командир 1-го танкового батальона.
  Назаренко, Александр Константинович, гвардии старший лейтенант, командир танковой роты.
  Уруков, Виталий Иванович, гвардии майор, командир батальона

Награды и наименования

Память

См. также 
 11-й гвардейский танковый корпус
 22-я танковая бригада

Примечания

Литература 
 
 Чертковская танковая бригада//Великая Отечественная война 1941—1945: энциклопедия /главный редактор генерал армии, профессор М. М. Козлов и др. — М.: Советская энциклопедия, 1985.-C.784
 
 
 
 Архив МО СССР, ф. 229, оп. 76781, д. 1, л. 26
 Архив МО СССР, ф. 300, оп. 3070, д. 450, л. 143; ф. 11 га. тк, оп. 382838, д. 1, л. 84
 Архив МО СССР, ф. 300, оп. 3070, д. 450, л. 135
 Руководящий политический состав управлений фронтов, флотов, армий, флотилий, корпусов, дивизий, соединений военно-морского флота, танковых бригад периода Великой Отечественной войны 1941—1945, , 1968.
 А. Х. Бабаджанян, Н. К. Попель, М. А. Шалин, И. М. Кравченко, «Люки открыли в Берлине», Боевой путь 1-й гвардейской танковой армии, М., Воениздат, 1973 год.
 Гвардейские танковые бригады. Боевой состав и боевая деятельность за 1941—1945 гг. в Великой Отечественной войне. Часть XVII (с 31 гв. тбр по 40 гв. тбр включительно).

Ссылки 
 40-я отдельная гвардейская танковая Чертковская ордена Ленина Краснознамённая, орденов Суворова, Богдана Хмельницкого и Красной Звезды бригада
 22-я тбр
 22/40 гв. тбр
 40 гвардейская танковая бригада на сайте "Память народа 1941-1945"

Танковые бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Советская гвардия
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году